1894/95 was het zevende seizoen van de Engelse voetbalcompetitie. Sunderland werd landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1894/95